Серге́й Герасимец: Герасимец, Сергей Григорьевич (1965—2021) — советский, белорусский и российский футболист, российский футбольный тренер, мастер спорта СССР.
 Герасимец, Сергей Сергеевич (род. 1988) — украинский футболист.